hrabstwo Greenwood (ang. Greenwood County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Greenwood (ang. Greenwood County) w USA, w stanie Karolina Południowa